Brackel bezeichnet:
 Brackel, Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Brackel (Dortmund), Stadtteil von Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Stadtbezirk Brackel, nach dem Stadtteil Dortmund-Brackel benannter Stadtbezirk Dortmunds, Nordrhein-Westfalen
 Amt Brackel, von 1874 bis 1928 ein Amt im Landkreis Dortmund in der preußischen Provinz Westfalen
 Kommende Brackel, Deutschorden-Kommende in Dortmund-Brackel
 Brackel (deutsch-baltisches Adelsgeschlecht), ursprünglich aus Westfalen stammendes Geschlecht
 Brackel (baltisch-deutsches Adelsgeschlecht), ursprünglich aus Livland stammendes Geschlecht
 Brackel (rheinländisch-westfälisches Adelsgeschlecht)
 Brackel (niederländisches Adelsgeschlecht) nach Burg Brackel auf der Insel Bommel in dem Landstrich Betuwe in der Provinz Gelderland

Brackel ist der Familienname folgender Personen:
 Casimir Christoph von Brackel (1686–1742), Landhofmeister und Kanzler in Kurland
 Ferdinande von Brackel (1835–1905), deutsche Schriftstellerin
 Franz Ferdinand von Brackel (1790–1873), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Georg von Brackel (1828–1883), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Heinrich Otto von Brackel († 1713), königlich-schwedischer Generalmajor
 Heinrich Rudolph von Brackel, königlich-bayerischer Oberst und Oberstkommandant des Chevaulegers-Regiments Nr. 5
 Hugo von Brackel (1834–1907), deutscher Rittergutsbesitzer und Verwaltungsbeamter
 Johann von Brackel († 1651), Ritterschaftshauptmann der estländischen Ritterschaft
 Karl Hugo von Brackel (1716–1768), kurtrierischer General in Koblenz
 Woldemar von Brackel (1807–1877), kaiserlich-russischer Generalmajor

Siehe auch:
 Brakel (Begriffsklärung)